Свину́шка то́нкая () — гриб семейства свинушковых. Ранее считался условно съедобным, в настоящее время отнесён к смертельно ядовитым.

Научные синонимы:
  
 
 
 
Народные названия:
 коровник, коровья губа, свинарь, свинорой, свинуха, свиное ухо, солопена, солоха, соломаха, дуни, дунька, дубовичок. В некоторых областях свинушки называют свинухами, свинками и т. п.

Описание 

Шляпка диаметром до 12—15 см, может достигать больше 30 см. Мясистая, сначала слабовыпуклая с завёрнутым войлочным краем, потом плоская, в середине воронковидно-вдавленная, очень редко ворончатая. Край опущенный, заборчатый или прямой рубчатый, часто волнистый. У молодого гриба шляпка оливково-бурая (оливково-коричневая), у взрослых от серо-бурого до ржаво-бурого цвета. При надавливании и на срезах темнеет. На ощупь поверхность сухая, волокнисто-пушистая у молодых и более гладкая у взрослых грибов, в сырую погоду — блестящая, липкая.

Мякоть плотная, мягкая, позднее рыхлая. Цветом от бледно-жёлтого до буроватого или желтовато-коричневого, на срезе темнеет. Часто, особенно в сухую погоду, червивая. Без особого запаха и вкуса.

Гименофор нисходящий, складчатый, часто описывается как пластинчатый, хотя правильнее называть его псевдопластинками. Складчатый слой, в отличие от настоящих пластинок, можно отделить от нижней поверхности шляпки. Псевдопластинки цветом от желтовато-бурого до ржаво-бурого, светлее шляпки, при надавливании темнеют.

Ножка сплошная, короткая, длиной до 9 см и диаметром до 2 см. Поверхность ножки матовая, гладкая, охряно-оливковая или грязно-жёлтая, светлее шляпки или почти одного цвета с ней.

Споровый порошок бурый.

Экология и распространение 
Гриб произрастает в лесах различного типа, чаще всего во влажных, тенистых местах, иногда даже на стволах деревьев. Свинушка растёт группами, реже одиночно. Встречается массово с июня по октябрь. Плодоносит часто и ежегодно.

Токсичность

Ядовитые свойства 

Впервые ядовитость свинушки была отмечена в октябре 1944 года: немецкий миколог Юлиус Шеффер после употребления свинушек в пищу почувствовал недомогание (развились рвота, диарея, лихорадка) и скончался через 17 дней от острой почечной недостаточности.

Тем не менее отношение врачей различных стран к свинушке несколько десятилетий оставалось разным: в некоторых европейских странах свинушку считали смертельно опасным грибом, а в СССР (до 1981 года) разрешали заготавливать. В изданной в 1980 году в сибирском отделении издательства «Наука» книге «Грибы — друзья и враги леса» свинушка тонкая была отнесена к съедобным грибам сибирских лесов и отмечалось, что свинушки являются малоизвестными съедобными грибами. В 1981 году в Польше завершилось десятилетнее исследование случаев отравления свинушкой, которое показало следующее: в 93 из 109 случаев отравления свинушкой пациенты были госпитализированы, причём три человека умерли.

В настоящее время гриб считается ядовитым, хотя симптомы отравления проявляются не всегда и/или не сразу. Среди употребляющих свинушки в пищу встречаются смертельные случаи. Дело в том, что свинушка содержит токсины (лектины), не разрушающиеся при отваривании, несмотря на то, что некоторые грибники отваривают свинушку не один раз.

Свинушка вызывает сильную аллергическую реакцию. В середине 1980-х годов швейцарский врач Рене Фламмер обнаружил антиген свинушки, способный вступать в химическую связь со структурами клеточных мембран, фиксироваться на мембране эритроцитов и провоцировать тем самым аутоиммунные реакции против собственных эритроцитов. Через некоторое время после употребления антиген гриба запускает иммунный ответ, заключающийся в выработке антител, способных повреждать клетки, на мембранах которых имеются антигены свинушки. Разрушение эритроцитов антителами вызывает гемолитическую анемию и, как следствие, нефропатию и почечную недостаточность из-за повреждения почечных клубочков фрагментами разрушенных эритроцитов.

Поскольку для выработки антител требуется определённое время, наиболее выражена аутоиммунная реакция у людей, многократно употреблявших свинушку, особенно если ранее они испытывали после такой пищи желудочно-кишечные расстройства. Чувствительность людей к грибным токсинам очень различна, но особенно чувствительны дети.

Также свинушка считается накопителем радиоактивных изотопов цезия и меди. Содержание тяжёлых металлов и радиоактивных изотопов в этих грибах может в десятки или даже в сотни раз превышать содержание этих же элементов в почве.

Министерство здравоохранения СССР, утверждая в июне 1981 года «Санитарные правила по заготовке, переработке и продаже грибов», исключило из списка разрешенных к заготовке грибов свинушку тонкую, а также и толстую. В 1984 году по указанию заместителя главного санитарного врача СССР свинушка тонкая окончательно внесена в список ядовитых грибов. В 1993 году постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ свинушка тонкая была внесена в перечень ядовитых и несъедобных грибов. Министерство здравоохранения Украины также запретило сбор и употребление в пищу свинушек.

Симптомы отравления 
При первом употреблении свинушки, как правило, никаких острых симптомов отравления не наблюдается. Однако повторное употребление свинушки приводит к возникновению смертельной опасности.

Наиболее быстро развиваются желудочно-кишечные симптомы отравления: рвота, диарея, боли в животе, при этом падает объём циркулирующей крови. Вскоре после того на первый план выступают симптомы внутрисосудистого гемолиза: бледность, желтуха, снижение диуреза, повышение уровня гемоглобина в моче или, в тяжёлых случаях, олигоанурия. Медицинские лабораторные тесты показывают эритропению, повышение непрямого билирубина и свободного гемоглобина и падение гаптоглобина. Гемолиз может привести к многочисленным осложнениям, включая острую почечную недостаточность, шок, острую дыхательную недостаточность и диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови.

Лечение 
Противоядия не существует. Для снижения остроты аутоиммунной реакции применяются антигистаминные средства. Поддерживающее лечение включает мониторинг показателей крови, функции почек, артериального давления и водно-электролитного баланса и коррекцию отклонений. Применение кортикостероидов может быть полезным дополнением в лечении, поскольку они защищают клетки крови от гемолиза, тем самым снижая выраженность осложнений Для удаления антител из крови полезен плазмаферез. Для лечения почечной недостаточности применяется гемодиализ.

Ссылки 
 Комаров С. М. Синдром свинушки // «Химия и жизнь»: журнал. — 2013. — № 8: Август.
 Белова Н., Псурцева Н., Змитрович И. Свинушка — гриб, который нельзя есть дважды // «Наука и жизнь»: журнал. — 2019. — № 9: Сентябрь.

Примечания 

Ядовитые грибы
Грибы Евразии
Грибы Америки
Грибы Австралии
Мультирегиональные грибы
Свинушковые
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum
Таксоны, описанные Августом Бачем